

Селище міського типу:
 Торчин — Волинська область, Луцький район

Села:
 Торчин — Вінницька область, Хмільницький район
 Торчин — Житомирська область, Житомирський район, Старосілецька сільська громада
 Торчин — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада

Торговельна марка:
 «Торчин» — торговельна марка харчових смакових добавок підприємства «Волиньхолдинг»

Див. також 
 Торчин (заповідне урочище)
 Торчицький Степок